Ermita de San Cristóbal puede designar varios edificios cristianos, bajo la advocación de San Cristóbal de Licia.

Ermita de San Cristóbal en Alcora, Castellón.
Ermita de San Cristóbal en Castellnovo, Castellón.
Ermita de San Cristóbal en Erandio, Vizcaya.
Ermita de San Cristóbal de Jaca, en Jaca, Huesca.
San Cristóbal de Montpedrós, o de Hortoneda en Conca de Dalt, Lérida.
Ermita de San Cristóbal de Oveix en La Torre de Cabdella, Lérida.
Ermita de San Cristóbal en (San Cristóbal de La Laguna), Tenerife.
Ermita de San Cristóbal, en Sotresgudo, Burgos.